Łucznicy – dziewiąty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1985 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydała go w 1989 roku Orbita. Wznowiony w 2002 roku przez Egmont Polska.

W tej części po raz pierwszy pojawia się Kriss de Valnor, odtąd najważniejsza postać spoza rodziny Thorgala w całej serii. Wkroczenie przez Kriss na arenę wydarzeń jest wstępem do cyklu przygód w Krainie Qa. Chociaż „Łuczników” często zalicza się do tego cyklu (włączono ich również do kolekcjonerskich edycji „Cykl z Qa” i „Między fałszywymi Bogami”), stanowią oni jednak w istocie zamkniętą całość i poza nowymi postaciami (oprócz Kriss, także Tjallem Porywczym i Argunem „Drewnianą Stopą”) nie wprowadzają żadnych zalążków przyszłej intrygi, wokół której cykl jest osnuty.

Streszczenie 
Podczas porywistej burzy dwoje opryszków w postaci Kriss de Valnor oraz Sigwalda Sparzonego (w nowym tłumaczeniu - Poparzeńca) wykradło z osady Kaledończyków święty kamień bogini Kerridwen. W tym samym czasie Thorgal zmagał się z żywiołem wody wracając łodzią na swoją wyspę. W drodze napotyka Tjala Porywczego, który w nieszczęśliwym wypadku stratował jego łódź. Tjall postanowił wynagrodzić wikingowi tę stratę i ugościł go w domu swojego wuja - Arghuna Drewnianej Stopy. Zaproponowali oni Thorgalowi wzięcie udziału w turnieju łuczniczym organizowanym przez władcę Umbrii. Nagrodą miało być sto marek. Arghun powitał w swoich progach Kriss i Sigwalda, przybyłych, by zakupić u niego zapas strzał. Oboje również postanowili spróbować swoich sił na zawodach. W drodze na turniej Kriss padła ofiarą bandy maruderów, więc Thorgal z Tjallem, Drewnianą Stopą i Sigwaldem ruszyli jej z odsieczą. Tu także Thorgal odkrył po raz pierwszy brutalne zapędy i okrutną naturę nastoletniej wojowniczki. Sigwald podczas starcia przestał być dysponowany, Kriss zatem Thorgala wybrała do pary w konkursie łuczniczym. Do ostatniego etapu dwudniowej rozgrywki doszli także Tjall z wujem. Wiking jednak spróbował uprosić władcę o zakończenie turnieju w tym miejscu i o podzielenie nagrody na cztery części. Podczas uroczystej wieczornej uczty zwieńczonej składaniem wynagrodzenia, Kriss wykradła honorarium i opuściła z Sigwaldem w pośpiechu królewski zamek. Ograbieni bohaterowie w drodze powrotnej natknęli się na zwłoki Sigwalda oraz zapędzoną w pułapkę przez Kaledończyków Kriss. Thorgal wykorzystując podstęp załagodził spór, kamień Kerridwen zaś z powrotem trafił dzięki niemu w ręce jego prawowitych posiadaczy. Młoda de Valnor opuściła zauroczonego jej osobą Tjalla Zapalczywego, Thorgal natomiast nowych towarzyszy zaprosił na swoją wyspę.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a